Tavai steht für:

 Tavai (Wallis und Futuna), ein Dorf im Königreich Sigave, französisches Überseegebiet Wallis und Futuna

Tavai ist der Familienname folgender Personen:

 J. R. Tavai (John Robert Tavai; * 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jahlani Tavai (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:

 Dawei